

Cinema 
 The Quatermass Xperiment – titolo originale del film  del 1955 L'astronave atomica del dottor Quatermass, regia di Val Guest

Televisione 
 The Quatermass Experiment – miniserie televisiva del 1953 in sei episodi, trasmessa dal canale BBC One
 The Quatermass Experiment – film per la televisione del 2005, trasmesso dal canale BBC Four, remake della serie originale del 1953

Letteratura 
 The Quatermass Experiment – titolo originale del romanzo L'esperimento Quatermass, tratto dalla serie televisiva della BBC